ou U-23, désigne plusieurs sous-marins allemands ou U-boot.
 Le Fairchild AU-23 Peacemaker ou U-23, désigne un avion militaire américain basé sur le Pilatus PC-6 et construit sous licence par Fairchild Aircraft.